Tadeusz Bober (ur. 1894) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Tadeusz Bober (ur. 1932) – profesor doktor habilitowany, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Przypisy